Frédéric Asselineau (né le ) est un joueur de hockey sur glace professionnel. Asselineau commence sa carrière en jouant avec le club du Sporting Hockey Club Saint Gervais en 1984-1985 et remporte la Coupe Magnus à la fin de la saison. Il remporte deux autres titres de champion de France avec Brest en 1995-1996 et 1996-1997.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1985-1986 || Chamois de Chamonix || élite
|| 16 || 3 || 0 || 3 || - || || || || || 
|-
| 1986-1987 || Chamois de Chamonix || élite
|| 27 || 11 || 13 || 24 || 36 || || || || || 
|-
| 1987-1988 || Chamois de Chamonix || élite
|| 25 || 10 || 10 || 20 || 70 || || || || || 
|-
| 1988-1989 || Boxers de Bordeaux || élite
|| 18 || 12 || 4 || 16 || 42 || 11 || 8 || 3 || 11 || 17 
|-
| 1989-1990 || Boxers de Bordeaux || élite
|| 36 || 5 || 4 || 9 || 34 || || || || || 
|-
| 1990-1991 ||Drakkars de Caen || Division 1
|| 21 || 16 || 10 || 26 || 48 || 6 || 2 || 3 || 5 || 2 
|-
| 1991-1992 || Drakkars de Caen || Division 1
|| 21 || 12 || 18 || 30 || 52 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Albatros de Brest || Division 2
|| 14 || 18 || 16 || 34 || 44 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Albatros de Brest || élite
|| 20 || 4 || 4 || 8 || 46 || 6 || 1 || 0 || 1 || 10 
|-
| 1994-1995 || Albatros de Brest || élite
|| 19 || 5 || 5 || 10 || 20 || 4 || 2 || 2 || 4 || 2 
|-
| 1995-1996 || Albatros de Brest || élite
|| 24 || 2 || 3 || 5 || 8 || 11 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 1996-1997 || Albatros de Brest || élite
|| 25 || 3 || 5 || 8 || 8 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1998-1999 || Albatros de Brest || Division 2
|| - || 10 || 7 || 17 || - || || || || || 
|-

Références 

Naissance en octobre 1965
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Sporting Hockey Club de Saint-Gervais
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Brest Albatros Hockey
Lieu de naissance inconnu